Looby ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Looby (1931–1998), US-amerikanischer Fußballspieler
 Keith Looby (* 1940), australischer Maler
 Kurt Looby (* 1984), antiguanischer Basketballspieler